

Sigle 
Movimento italiano femminile «Fede e famiglia», organizzazione promossa nel 1946 dalla principessa Maria Pignatelli
Maestro Internazionale Femminile, titolo scacchistico

Codici 
 MIF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monahans Hurd (Stati Uniti)

Altro 
 Mif – nome d'arte dell'attore maltese Anthony J. Mifsud